Werner, német családnév
Személyek
 Werner (?–973) frank nemesúr
 Werner, alsó-ausztriai birtokos, pesti polgár  
 Werner, budai rektor és bíró (1288–1300 között)
Művészet
 Werner, képregény és rajzfilmfigura
Egyéb
3891 Werner aszteroida